Lav Zgur bio je vizantijski velikaš. Bio je oženjen Evdokijom .

Reference

Literatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умрли 1208.
Византинци